Franciaország
Rousson, település Gard megyében
Rousson, település Yonne megyében